Пашко́ — українське прізвище, зменшувальне від імені Павло.

 Пашко Андрій Єфремович (1918—1991) — поет-пісенник
 Пашко Атена-Святомира Василівна (1931—2012) — поетеса, громадська діячка, вдова В'ячеслава Чорновола. Почесна голова Союзу Українок.
 Пашко Василь Іванович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Пашко Василь Любомирович (1982—2014) — вояк ДУК, учасник російсько-української війни, загинув під Амвросіївкою.
 Пашко Лев Валерійович — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Пашко Микола Олександрович (1908 — після 1940) — голова Київської міської ради (1937—1940)
 Пашко Олександр Іванович (1982—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пашко Омелян Михайлович (1894—1920) — поручник артилерії УГА.
 Пашко Світлана Леонідівна — директор Вараського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заслужений працівник соціальної сфери України (2019).
 Пашко Яків Юхимович (1907—1984) — український радянський історик.

Примітки 

Українські прізвища